Vingt-Huit-Juin  ou XXVIII-Juin ou 28-Juin, avec ou sans majuscule, et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

28 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique et dans les pays belligérants de la première Guerre mondiale :
 
  Le  : Signature du Traité de Versailles, traité de paix signé entre l'Allemagne et les Alliés, faisant suite aux armistices de fin 1918.

En France : 
 Le  : Assassinat de Marguerite Keller à Carspach dans le Haut-Rhin.
 Le  : Bombardement allié par 50 B-17 visant le camp d'aviation allemand de Beaumont-le-Roger, dans l'Eure.
 Le  : Exécution sommaire de civils par la Milice à Mâcon en Saône-et-Loire, en représailles de l'assassinat de Philippe Henriot par la Résistance.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 28 de Junio » ou « Veintiocho de Junio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 28 de Junio, à  , dans l'État de Sinaloa.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
28